Дипломатическа академия може да се отнася за:
 Дипломатическата академия (?) в Бишкек
 Дипломатическата академия (1964) във Виена
 Дипломатическата академия (1996) в Киев
 Дипломатическата академия (1980) в Лондон
 Дипломатическата академия (1934) в Москва

Видове висши училища